Substance hace referencia a varios artículos:

 Substance 1987, álbum de estudio de la banda New Order.
 Substance (álbum de Joy Division), de 1988.
 «Substance» (canción), de Demi Lovato.
